Forcella ima više značenja:
 Forcella, Ascoli Piceno
 Forcella, Frosinone
 Forcella, Macerata
 Forcella, Teramo
 Forcella, Terni